Альба ( — белый):
 Альба — литургическое одеяние католического священника.
 Альба — кельтская мифология.
 Альба — жанр куртуазной (рыцарской) поэзии.
 Альба — класс сортов роз по классификации Американского общества розоводов (ARS). 
 Альба — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Альба-Лонга — древний латинский город в Лацио юго-восточнее Рима.
 Альба Сильвий — мифический царь Альба-Лонги.

Топоним 
 Королевство Альба — королевство, существовавшее на территории Шотландии.
 Альба — город в Италии.
 Альба-де-Тормес — город на западе Испании.
 Альба — город на востоке Испании, в Арагоне.
 Альба — коммуна во Франции, департамент Од.
 Альба — деревня в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии.
 Альба — посёлок в Несвижском районе Минской области Белоруссии.
 Альба — название Шотландии на шотландском гэльском языке.
 Альба — древнее название реки Тер в Каталонии.
 Альба — второе название реки Мещериха в Московской области.
 Альба-Адриатика — город в Италии, расположен в регионе Абруццо, подчинён административному центру Терамо.
 Педраса-де-Альба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-де-Альба — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Самора.

Фамилия 
 Альба, Лев Давидович (1940—2014) — советский и российский орнитолог.
 Альба, Джессика (род. 1981) — американская актриса.
 Альба, Жорди (род. 1989) — испанский футболист, защитник «Барселоны».
 Альба, Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт (1926—2014) — испанская аристократка, крупный землевладелец.
 Альба, Мария (урождённая Мария Касахуана Мартинес; 1910—1999) — американская актриса испанского происхождения.
 Альба, Мария Каэтана де Сильва (1762—1802) — испанская аристократка, наследница многочисленных титулов и владений этого семейства, 13-я герцогиня Альба.
 Альба, Фелипе де (1924—2005) — мексиканский адвокат и актёр.
 Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1507—1582) — испанский государственный деятель и военачальник.

 Альба, Антонио Альварес де Толедо (1568—1639) — гранд Испании, 5-й герцог Альба.
 Альба, Гарсия Альварес де Толедо (ок. 1424—1488) — испанский аристократ, государственный и военный деятель, 1-й герцог Альба.
 Альба, Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт (1849—1901) — испанский аристократ, гранд и дипломат, 16-й герцог Альба.
 Альба, Карлос Мигель Фитц-Джеймс Стюарт (1794—1835) — испанский аристократ и гранд первого класса.
 Альба, Карлос Фитц-Джеймс Стюарт (род. 1948) — испанский аристократ и гранд, 19-й герцог Альба.
 Альба, Фадрике Альварес де Толедо (ок. 1460—1531) — испанский аристократ, военный и государственный деятель, 2-й герцог Альба.
 Альба, Фадрике Альварес де Толедо (1537—1583) — испанский государственный и военный деятель, 1-й герцог де Уэскар, 4-й герцог Альба.
 Альба, Фернандо де Сильва (1714—1776) — испанский аристократ, генерал и дипломат, 12-й герцог Альба.
 
 Альба, Хуан Диего (род. 1997) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.

Спорт 
 «Альба» — немецкий баскетбольный клуб из города Берлин.
 «Альба Волан» или «Альба Волан Секешфехервар» — венгерская хоккейная команда из города Секешфехервар.
  — венгерская женская гандбольная команда из города Секешфехервар.
  — венгерский баскетбольный клуб из города Секешфехервар.

См. также 
 Герцог Альба
 Д’Альба
 Эльба
 Алба